Оста́повское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Шуйском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Остапово.

Географические данные 
 Общая площадь: 154,97 км²
 Расположение: южная часть Шуйского района
 Граничит:
 на северо-западе — с городом Шуя 
 на севере — с Афанасьевским сельским поселением
 на западе — с Семейкинским сельским поселением  
 на востоке  — с Палехским районом 
 на юго-востоке  — с Южским районом
 на юге  — с Савинским районом
 на юго-западе — с Колобовским городским поселением

История 
Образовано 25 февраля 2005 года, в соответствии с Законом Ивановской области N 52-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Шуйском муниципальном районе», на базе Клочковской, Змеёвской, Милюковской и Харитововской сельских администраций.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Администрация сельского поселения находится по адресу: 155908, Ивановская область, Шуйский район, деревня Остапово, улица Зеленая, дом 72. Глава поселения — Бражникова Светлана Юрьевна.

Примечания 

Муниципальные образования Шуйского района
Сельские поселения Ивановской области